Історія жінок у стоматології досить тривала. Див. Жінки у медицині, Жіноче здоров'я.

Хронологія

XVI століття 
Рік невідомий, 16 століття: на ранній гравюрі на міді Лукаса Ван Лейдена можна побачити подорожуючого стоматолога разом із жінкою, яка виконувала роль його помічниці.

ХІХ століття 
1814: Жозефіна Серре стала першою жінкою, яка отримала стоматологічний ступінь в Університеті Тарту. Її дочка Марі-Луї Серр пізніше закінчила стоматологічний факультет в 1829 році того ж університету.
1852: Амалія Ассур стала першою жінкою-стоматологинею у Швеції; їй надано спеціальний дозвіл від Королівської ради охорони здоров’я самостійно займатись стоматологією, незважаючи на те, що ця професія не була юридично відкрита для жінок у Швеції до 1861 р.
1855: Емелін Робертс Джонс стала першою жінкою, яка займалася стоматологією в США. У підлітковому віці вона вступила в шлюб з дантистом Даніелем Джонсом, а в 1855 році стала його помічницею.
1866: Розалі Фугельберг отримала королівський розподіл від шведського короля Карла XV і, таким чином, стала першою жінкою в Швеції, яка офіційно займалася стоматологією, оскільки ця професія була законно відкрита для жінок у Швеції в 1861 році.
1866: Люсі Гоббс Тейлор стала першою жінкою, яка закінчила стоматологічний коледж (Стоматологічний коледж Огайо).
1869: Генрієтта Гіршфельд-Тібуртіус, що народилася в Німеччині, стала першою жінкою, яка пройшла повний курс стоматології в коледжі, оскільки Люсі Гоббс Тейлор отримала кредит за свій час в стоматологічній практиці перед тим, як відвідувати стоматологічний коледж. Закінчила Пенсильванський коледж стоматологічної хірургії в 1869 р.  Стала першою жінкою-стоматологинею у Німеччині.
1874: Фанні А. Рамбаргер стала другою американкою, яка здобула докторський ступінь із стоматологічної хірургії в 1874 році, коли закінчила Пенсильванський коледж стоматологічної хірургії. Працювала у Філадельфії і обмежила свою практику лише жінками та дітьми.
1881: Маргарет Каро стала першою жінкою, внесеною до Реєстру стоматологів Нової Зеландії.
1886: Маргарита Чорне і Салазар стала першою жінкою-стоматологинею у Мексиці.
1890: Іда Роллінз стала першою афро-американською жінкою, яка здобула ступінь стоматолога в США, яку вона здобула в Мічиганському університеті.
1892: Жіноча стоматологічна асоціація США була заснована в 1892 році завдяки Мері Стілвелл-Кузель з 12 членами статуту.
1893: Керолайн Луїза Джозефін Уеллс стала першою жінкою, яка закінчила Королівський коледж стоматологічних хірургів Онтаріо, що зробило її першою канадкою, яка закінчила будь-яку стоматологічну школу.
1895: Ліліан Ліндсей стала першою ліцензованою жінкою-стоматологинею у Великій Британії.
1898: Емма Годро Касгрейн стала першою жінкою-стоматологинею з ліцензією в Канаді.

ХХ століття 
1904-1905: Віра Сай Со Леонг, яку також називають Сай Со Йонг, стала першою китайсько-американською жінкою, яка закінчила школу стоматології та стала стоматологинею у США . У 1904 році вона стала першою жінкою будь-якої раси, яка закінчила Коледж лікарів та хірургів (нині Тихоокеанський університет стоматологічної школи Артура А. Дугоні) . У 1905 році вона здобула докторський ступінь зі стоматологічної хірургії з цієї школи, а після судового розгляду справи Державного комітету стоматологів, яке затримало надання ліцензій, отримала стоматологічну ліцензію в серпні 1905 року.
1907: Френсіс Дороті Грей стала першою жінкою-випускницею бакалаврату стоматологічних наук в Австралії; вона закінчила Австралійський стоматологічний коледж Мельбурнського університету в 1907 р.
1909: Мінні Еванджелін Джордон створила першу в США стоматологічну практику, присвячену лише педіатричним пацієнтам.
1916: Джиллетт Гейден була першою жінкою-президентом Американської академії пародонтології.
1920: Мод Таннер стала першою зареєстрованою жінкою-делегаткою Американської стоматологічної асоціації.
1921: Під час щорічних зборів Американської стоматологічної асоціації 12 стоматологинь зібрались у Мілуокі та створили Федерацію американських стоматологинь, відому зараз Американська асоціація стоматологинь. Їх першою президентом була Мінні Еванджелін Джордон.
1923: Аніта Мартін стала першою жінкою, залученою до американського стоматологічного товариства Омікрон Каппа Упсілон.
1925: Мінні Еванджелін Джордон опублікувала перший підручник з педодонтії під назвою «Оперативна стоматологія для дітей» .
1946: Ліліан Ліндсей стала першою жінкою-президентом Британської стоматологічної асоціації.
1951: Гелен Е. Майерс, випускниця 1941 року в Університеті Темпл, була ​​першою жінкою-стоматологинею армійського стоматологічного корпусу в 1951 році.
1965: Бадрі Теймурташ і Амір Есмаель Сондузі заснували стоматологічну школу «Мешхед» в 1965 році, і вона стала першою жінкою-деканкою стоматологічної школи в 1967 році. Теймурташ була першою жінкою-стоматологинею в Ірані.
1975: 1 липня 1975 року Жанна Сінкфорд стала першою жінкою-деканкою американської стоматологічної школи (Стоматологічного факультету університету Говарда).
1975: Джессіка Рікерт стала першою жінкою-стоматологинею з американських індіанців в Америці, закінчивши в 1975 році стоматологічну школу в Університеті Мічигану. Вона була членкинею прерійської групи Potawatomi Nation і прямою нащадкою правителя Індії Вахбемема (Білого голуба).
1977: Ненсі Гурі стала першою жінкою-президентом  в 1977 році Американської асоціації стоматологічних шкіл (заснована в 1923 році і перейменована в Американську асоціацію стоматологічної освіти в 2000 році).
1988: У 1988 році Американська студентська стоматологічна асоціація обрала свою першу жінку-президентку Н. Гейл Макларин з Медичного університету Південної Кароліни.
1991: Джеральдін Морроу стала першою жінкою-президентом Американської стоматологічної асоціації.
1997: Хейзел Дж. Гарпер стала першою жінкою-президентом Американської національної стоматологічної асоціації.

ХХІ століття 
2001: Марджорі Джефкоат стала першою жінкою-редакторкою журналу Американської стоматологічної асоціації .
2003: Контр-адміралка Керол І. Тернер стала першою жінкою-начальницею Стоматологічного корпусу ВМС США.
2004: Сандра Медісон з міста Ешвілл, штат Північна Кароліна, була обрана першою жінкою-президентом Американської асоціації ендодонтів.
2005: Мікеле Ерден стала першою жінкою-президентом Всесвітньої стоматологічної федерації ПІІ.
2007: Лора Келлі стала першою жінкою-президентом Американської академії косметичної стоматології.
2008: Беверлі Ларджент, дитяча стоматологиня з Падука, штат Кентуккі, стала першою жінкою-президентом Американської академії дитячої стоматології.
2008: Валері Мурра стала першою жінкою-президентом Американської академії ротової та щелепно-лицевої патології.
2008: Пола Джонс стала першою жінкою-президентом Академії загальної стоматології.
2008: Дебора Стиміест з Фредеріктона була обрана першою жінкою-президентом Канадської стоматологічної асоціації.
2008: Сюзен Борденаве-Бішоп стала першою жінкою-президентом Міжнародної академії стоматології .
2009: Кетлін Т. О'Лоуглін з Медфорда, штат Массачусетс, стала першою жінкою-виконавчою директоркою Американської стоматологічної асоціації .
2013: Гейл Глен була обрана першою жінкою-президентом Американської асоціації ортодонтів.

Література 
100 Years of Women in the Dental Profession in the UK, 1918-2018, by Janine Brooks. Cambridge Scholars Publishing, 2019.

Примітки

Див. також 

 Жінки в медицині
 Список ботанікинь
 Список лавреаток Нобелівської премії
 Список жінок-глав держав та урядів

Хронології жінок в історії
 
 
Жінки і наука
 
Жінки в суспільстві
Перші жінки в професії